Pasekan (Ambarawa), een plaats in Indonesië
Pasekan (Eromoko), een plaats in Indonesië
Pasekan (Pasekan), een plaats in Indonesië
Pasekan (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië